Стайлз (, ) — английская фамилия. Известные носители:

 Стайлз, Гарри (род. 1994) — английский певец и актёр.
 Стайлз, Грейди (1937—1992) — американский артист уличных цирков и карнавалов.
 Стайлз, Даррен (род. 1975) — британский продюсер и музыкант.
 Стайлз, Джеки (род. 1978) — американская баскетболистка и тренер.
 Стайлз, Джулия (род. 1981) — американская актриса и режиссёр.
 Стайлз, Надя (род. 1982) — американская порноактриса.
 Стайлз, Нобби (1942—2020) — английский футболист.
 Стайлз, Уильям (1874—1940) — британский стрелок.
 Стайлз, Эй Джей (род. 1977) — американский рестлер.